Sérgio Manuel Monteiro Semedo, mais conhecido como Semedo, (nascido a 23 de Fevereiro de 1988, em Lisboa, Portugal) é um futebolista cabo-verdiano que joga como médio no Clube Futebol Esperança de Lagos.

Carreira 
Semedo representou o elenco da Seleção Cabo-Verdiana de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2015.

Ligações externas 
Dados e perfil no Site oficial do CS Marítimo
Dados e perfil no Zerozero
Dados no ForaDeJogo
Perfil do Transfermarkt

Futebolistas de Cabo Verde
Futebolistas do Portimonense Sporting Clube
Futebolistas do Club Sport Marítimo
Jogadores da Seleção Cabo-Verdiana de Futebol